Antoine Andurand 
Jacques d'Ounous d'Andurand 
Olivier Andurand